The Early Years – album brytyjskiego zespołu hardrockowego Deep Purple
 The Early Years – album brytyjskiego zespołu rockowego Roxy Music
 The Early Years – album brytyjskiego zespołu hardrockowego Whitesnake
 The Early Years – album amerykańskiego  rapera DMX-a